Le Code de procédure civile syrien fut promulgué par le décret législatif  du 28 septembre 1953.

Références 

Code juridique syrien